Bettingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Bettingen, Basel-Stadt, ort och kommun i kantonen Basel-Stadt,

Tyskland 

 Bettingen, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,